Куль-Оба — зникле у XIX ст. кримсько-татарське село в околицях Керчі й однойменний скіфський царський курган (могила), розташований поруч
 Куль-Оба — назва села Невське Красногвардійського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року